Долани — субетнічна група (етнографічна група) уйгурів.

Населені пункти в Чехії:

 Долани (Клатови)
 Долани (Плзень-північ)
 Долани (Наход)
 Долани (Оломоуц)
 Долани (Пардубіце)
 Долани (Кладно)